Джордж Херберт, также Джордж Герберт (; , Монтгомери, Уэльс — , Бимертон, Уилтшир) — английский поэт-метафизик, автор духовной лирики, англиканский священник.

Биография 
Родился в аристократической, богатой, интеллектуальной семье. Его отец  был правнуком другого Роберта Герберта — младшего брата Уильяма Герберта, 1-го графа Пембрука. Мать Джорджа была другом и покровительницей Джона Донна, старший брат Эдвард сам был крупным поэтом и философом-деистом. Отец умер, когда Джорджу было три года, оставив вдову с десятью детьми. Джордж учился в Вестминстерской школе, затем в кембриджском Тринити-колледже (1609—1613). С 1618 года преподавал риторику в Кембридже, в 1620—1628 годах был общественным оратором университета. С 1624 года — депутат Парламента. Ему и его карьере покровительствовал Яков I, но он вскоре умер. В 1627 году скончалась мать Херберта, погребальную проповедь над ней произнёс Джон Донн.

В 1630 году Херберт стал сельским священником в приходе Бимертон — в 75-ти милях от Лондона. В 1633 году закончил книгу стихов Храм. Уже тяжело больным он составил также практическое руководство для священников. Умер от туберкулёза, завещав рукопись книги Храм Николасу Фэрреру, основателю англиканской религиозной общины в Литтл Гиддинге (Хантингдоншир). В том же 1633 его книга была напечатана и до 1690 года выдержала 8 изданий.

Херберт писал также стихи на греческом и латинском языках.

Посмертная судьба 
Первым биографом Херберта выступил Исаак Уолтон.

В англиканской церкви Херберт причислен к лику святых, день его памяти — 27 февраля.

Оказал большое влияние на Кольриджа, Хопкинса, Т. С. Элиота. На стихи Херберта писали музыку Генри Пёрселл, Ральф Воан-Уильямс, Бенджамин Бриттен, Уильям Уолтон, Джудит Уир, Николай Корндорф и др. ().

Джордж Херберт в России 
На русский язык стихи Херберта переводили Иван Лихачёв, Александр Величанский, Геннадий Русаков, Виктор Топоров, Григорий Кружков, Дмитрий Щедровицкий(), Олег Комков ().

Примечания

Литература 
 Английская лирика первой половины XVII века / Под ред. А. Н. Горбунова. — : Издательство Московского ун-та, 1989.

Ссылки 

 
 Стихи Джорджа Херберта в переводе Д. В. Щедровицкого.

Поэты по алфавиту
Поэты Англии
Поэты XVII века
Умершие от туберкулёза
Писатели барокко
Многоязычные писатели
Христианские мистики
Англиканские святые
Греческие поэты
Латинские поэты
Джордж
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Похороненные в Уилтшире